Farith Fraija Norwood nació en Villa de Cura, el 15 de julio de 1976, es un escritor, politólogo y docente venezolano, autor del libro Plan Guarimba y alcalde del Municipio Guaicaipuro para el período 2021-2025. 

También fue alcalde del Municipio Carrizal, Presidente del Metro Los Teques y Presidente del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Biografía  

Farith Fraija es padre de 3 hijos, dos de ellos con su actual pareja sentimental Jenny Ahumada. Es hijo de inmigrantes, su madre Nora Norwood docente jubilada y de Guillermo Fraija, comerciante. En 1999 egresó como Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela. En el 2001 cursó estudios en Planificación Global en Iveplan. En 2006 obtuvo el título de Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos en la Universidad Alberto Hurtado de Chile, con el grado de Magna Cum Laude, y en 2018 obtuvo el título de Doctor en Gestión para la Creación Intelectual de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida Kléber Ramírez, graduándose con honores académico y obteniendo su tesis mención publicación. 

Ha sido profesor e investigador en la Universidad Alberto Hurtado en Chile, de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) en Chile, en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, el Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado (COFAE), la Universidad Bolivariana, y en la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas (UNEFA) en materia de ciencias políticas, gestión pública y planificación estratégica. 

Ha sido también un reconocido locutor de radio, ancla en programas de televisión de corte político y columnista.

Referencias 
 

Alcaldes de Venezuela